Kula je lahko:
 Kula Atlagić (Hrvaška)
 Kula Banjer (Bosna in Hercegovina)
 Kula Grad (Bosna in Hercegovina)
 Kula Norinska (Hrvaška)
 Kula, Gacko (Bosna in Hercegovina)
 Kula, Malo Crniće (Srbija)
 Kula, Srbija (Srbija)
 Kula, Tuzla (Bosna in Hercegovina)
 Kula, Kutjevo (Hrvaška)